CTL, sigle composé des trois lettres C, T et L, peut faire référence à :
 Coal to liquid (en français, liquéfaction du charbon) ;
 cytotoxic T lymphocyte (en français, cellule T cytotoxique) ;
  (en français, logique du temps arborescent) ;
 Cool Ta Life !, une expression permettant d'exprimer son désintéressement dans une discussion ou dans une situation banale dénuée d'intérêt ;
 , un système de récolte mécanique dans lequel les arbres sont ébranchés et coupés en forêt.

CTL est aussi un code qui peut faire référence à :
 , dans le Queensland, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports